De Zwitserse voetbalbeker 1986/87 (Duits: Schweizer Cup 1986/87) was de 62ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 9 augustus 1986 en eindigde met de finale op 8 juni 1987 in het Wankdorf Stadion in Bern. BSC Young Boys won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis door Servette FC Genève in de finale met 4-2 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1986/87
Zwitsers voetbalelftal in 1986
Zwitsers voetbalelftal in 1987

1987
Bekervoetbal 1986/87